Pontirolo Nuovo – comune della provincia di Bergamo
 Pontirolo Capredoni – frazione di Drizzona in provincia di Cremona